BNP Paribas Masters 2006 – tenisowy turniej ATP z cyklu BNP Paribas Masters rozgrywany w dniach 30 października–5 listopada 2006 roku w Paryżu na kortach dywanowych w hali o puli nagród 2 082 500 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2006 w tenisie ziemnym
2006
2006 we Francji